Ciro Bilardi (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Bilardi (1958) – politico italiano